Novauniense – abitanti di Nova União (Minas Gerais)
Novauniense – abitanti di Nova União (Rondônia)